Ovdje se abecedno upisuju hrvatske i svjetske "zvijezde", dakle osobe i pojave koje prema važećim kriterijima ne zaslužuju samostalni članak na hr Wikipediji
 Potrebno je upisati ime "zvijezde"
 Opis do najviše 1.000 znakova
 Po želji najviše jedna slika u formatu 100px [[Datoteka:ime slike.xxx|mini|desno|100px|ime "zvijezde"]]
 Vanjske poveznice odnosno linkove stavljati bez "http://"
(Napomena: Ako opis "zvijezde" ima više od predviđenog dozvoljenog broja znakova, opis će biti skraćen od strane administratora, što može rezultirati gubitkom vama relevantnih informacija!)

A

B

C

Č

Ć

D 
Rafael Dropulić (Mostar, 28. siječnja 1983.), poznatiji kao "Rafo", postao je poznat široj javnosti kao pobjednik Story Super Nova Music Talents showa.
Nakon pobjede, započinje glazbenu karijeru s pjesmom "Ja sam Rafo", no glazbena karijera mu s time i završava, barem za sada.
Godine 2008. se vraća na javnu scenu ulaskom u hrvatski reality show Farma, gdje također pobjeđuje i time osvojio pola milijuna kuna. Gledatelji su prepoznali njegovu iskrenost i dobrotu, i kako on sam kaže uvijek direktnost i vjernost prema Bogu tako da svima uvijek oprosti.

Đ

DŽ

E

F

G 
Simona Gotovac -> vidi Simona Šajn

H 

 Arif Heralić bio je radnik u željezari na visokoj peći u Zenici. Njegovu poznatu fotografiju uslikao je N. Bibić, novinski fotograf Borbe 1954. godine, da bi se kasnije ta slika iz novina našla na novčanici od 1000 jugoslavenskih dinara izdanih 1955., odnosno 10 novih dinara od 1965. godine do 1981. godine. Kao invalid rada, Heralić je umro u ekstremnom siromaštvu i bijedi 1971. godine.

I

J

K

L

LJ

M 
Zoran Mišić (12. rujna 1988., Valpovo) je hrvatski rock pjevač. Glazba koju sluša je hard rock, heavy metal, progresivni metal, thrash metal, blues i reggae.
Uzori su mu: David Coverdale zbog glasa i blues- rock stila, Glenn Hughes zbog nevjerojatnog raspona i tehnike te Jorn Lande zbog povezivanja bluesa i rocka s progresivnim rock/metalom. Zoran je i sudionik prve sezona showa Hrvatska traži zvijezdu, gdje je u finalu završio na drugom mjestu.

Glazbom se počeo baviti 1995.godine kad je naucio prve udarce na bubnjevima. Prvi sastav se zvao Mini Rock i imali su nekoliko koncerata za sve susjede iz ulice. Zoran je oduvijek pokazivao sklonost prema heavy glazbi. Svoje prve bubnjeve je dobio s 13 godina i tada je osnovao sastav s Juricom Goršom (Jura Gitara) pod imenom Zlatna Krila.

Svoje prve vokalne tragove je ostavio pobijedivši na karaokama, te kao gost na koncertima grupe Speed.Veliku transformaciju u glazbenom smislu doživljava u periodu od 2003. – 2004. godine u hard rock sastavu Hazard. 

Iz Hazarda 2004. godine prelazi u blues/rock sastav Pirati iz Belog Manastira.

2005. Pirati prestaju s radom, a Zoran pojačava redove Osječkog heavy rock sastava Wasted Generation. Svirajući obrade Guns'n'Roses-a, Whitesnake-a, AC/DC-a i ostalih velikana svjetske rock scene. 

2007. godine uz Wasted Generation proširuje svoje glazbene vidike i na malo kompleksniju glazbu, te počinje usporedno raditi i s progressive rock sastavom Insomnis, u koji također dolazi slučajno kao zamjenski pjevač i ostaje kao punopravni član.

Zbog problema u sastavu, početkom 2008. godine izlazi iz Wasted Generation-a i koncentrira se isključivo na sastavove s kojima radi i danas, a to su Insomnis, s kojim radi autorske stvari i Lazy Bones s kojim izvodi covere rock klasika po klubovima diljem Hrvatske.

Sredinom 2008. sjeda za bubnjeve u sastavu Speed, ali nažalost, nakon par mjeseci, grupa Speed prestaje s radom. Po završetku showa Hrvatska traži zvijezdu ponovno je okupljena grupa Speed kao Zoranov prateći sastav.

N

NJ

O

P

R

S 
Skoja (pravo ime Jasmin Hodžić), je hrvatski/bosanskohercegovački reper i autor hip-hop tekstova. Rođen je 18. srpnja 1986. u Bijeljini, Bosna i Hercegovina.

Fani Stipković (Split, 20. kolovoza 1981.) je poznata hrvatska manekenka i model koja je široj javnosti postala poznata zahvaljujući novinarskom angažmanu u emisiji Red Carpet, u kojoj ima svoju rubriku pod nazivom „Fan Fan Fantastično“. Njeno prethodna pojavljivanja u javnosti uključuju pojavu u emisiji Zlatni Gong, te snimanje reklame protiv nošenja krzna. Do 14. godine je živjela do Veloj Luci, a potom se radi školovanja preselila u Zagreb. Nije planirala manekensku karijeru, ali je plesanjem u plesnoj školi Tihane Škrinjarić polako dolazila u kontakt s manekenskom profesijom, te je danas jedna od poznatiji manekenki i jet-seterica u Hrvatskoj. Bila je u vezi s nogometašem Ognjenom Vukojevićem.

Š 
Simona Šajn (pravo ime Simona Ištvanović)(10. lipnja, 1984., Zagreb) je slovensko-hrvatska pjevačica i manekenka. S devet godina otišla je živjeti s majkom u Ljubljanu, gdje završava trgovačku školu. Od malena Simona se bavi manekenstvom, snimila je par reklama. 2002., s 18 godina Simona osvaja Miss Hawaiin Tropic Slovenije i Miss bikini Slovenije. Ozbiljnim manekenstvom Simona se bavi dok u Hrvatskoj nije upoznala poduzetnika Antu Gotovca za koga se ubrzo udala, i 2006. dobila kćer Gabrijelu. U ljeto 2007. Ante i Simona su po prvi puta izišli na televiziju u emisiji nove tv "Red Carpet" gdje je Simona javno prozvala neke manekenke za prostituciju. Od te emisije Ante i Simona se pojavljuju u gotovo svakoj sljedećoj epizodi "Red Carpeta". Slava raste za oboje, pa zimi 2007. Simona javno obznanjuje razvod od Ante. Nakon mjesec dana odvojenog življenja, Ante i Simona se vraćaju jedan drugome. 2009. godine Nova TV je pozvala bračni par u drugu sezonu "reality showa" "Farma". Izdala je i tri singla, pjesmu "Lova", "Simonaliza" i "Superman", a i gostovala je u pjesmi "Mače mače" srpskog pjevača Alena Ćirića. U travnju 2010. Simona i Ante Gotovac su se službeno razveli, a njihovo zajedničko dijete nastavlja živjeti s majkom Simonom koja svojem imenu vraća djevojačko prezime Šajn. U veljači 2012. godine poslušavši savjet svog bivšeg supruga Ante (koji je s duhovnom obnovom počeo mjesec dana ranije) odlučila je doći na duhovne obnove fra Zvjezdana Linića u Samoboru. U siječnju 2013. otkrila je u razgovoru za Večernji list svoju životnu priču gdje svjedoči o svojem izlječenju od bulimije, ovisnosti o narkoticima, magije, gatanja i izlasku iz svijeta prostitucije. Taj Večernjakov članak pod naslovom "Bila sam u paklu kokaina i orgija, a sad svaki dan idem na misu" najprodavaniji je članak u Večernjakovoj "Premium" ponudi, a bio je iznimno posjećen te je otvoren 220.000 puta (podatak od 30. siječnja 2013.)

T

U

V

Z

Ž 

Popularna kultura